est un genre éteint de dinosaures Neornithischia connu en Mongolie. Le type et seule espèce connue est .

Description 
Haya est connu grâce à plusieurs spécimens bien conservés qui ont été collectés dans la localité de Khugenetslavkant par l'Académie des Sciences de Mongolie de 2002 à 2007, dans la  et quelques-uns dans la localité de Zos Canyon dans le désert de Gobi. Les deux localités datent probablement des stades Santonien - Campanien du Crétacé supérieur. L'holotype, IGM 100/2017, est composé d'un crâne complet et bien conservé avec quelques éléments post-crâniens qui lui sont associés. Les matériaux référencés comprennent IGM 100/1324, fémur gauche isolé, IGM 100/2013, éléments post-crâniens, IGM 100/2014, un crâne et des éléments post-crâniens écrasés, IGM 100/2015, un squelette post-crânien presque complet, IGM 100/2016, un crâne juvénile partiel, IGM 100/2018, une mandibule isolée avec quelques dents, IGM 100/2019, un crâne et un squelette presque complets et IGM 100/2020, des fragments post-crâniens. Un squelette de Haya, IGM 100/2015, conserve une grande masse de gastrolithes.

Étymologie 
Haya a été nommé pour la première fois par Peter J. Makovicky  en 2011 et l'espèce type est Haya griva. Le nom générique et le nom spécifique sont tous deux dérivés du sanskrit pour l'avatar « Hayagriva » du dieu hindou Vishnu, représenté avec une tête de cheval. Ce nom fait référence au crâne allongé en forme de cheval de Haya et à l'apparition de cette divinité dans l'art bouddhiste de Mongolie.

Phylogénie 
Une analyse cladistique a montré qu'il formait un clade avec Jeholosaurus et Changchunsaurus au sein des Ornithopoda. Han  ont nommé ce clade « Jeholosauridae » en 2012. Le cladogramme ci-dessous, issu d'une étude de 201, par Herne , montre le placement de Haya au sein des Jeholosauridae, ainsi que les relations avec des Neornithischia similaires.

En 2021, Daniel E. Barta et Mark A. Norell ont effectué une analyse détaillée de la position phylogénétique de Haya, retrouvant Haya en dehors des Jeholosauridae, et plutôt comme faisant partie des Thescelosauridae.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Ornithischia
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2011
Paléontologie en Mongolie